Адам Џоунс може да се односи на:
  Адам Џоунс (рагбиста), велшки рагбиста
 Адам Џоунс (музичар), амерички музичар

